

Фамилия 
 Дросте, Себастьян (1892—1927) — поэт, актёр и танцовщик, связанный с подпольными субкультурами Берлина 1920-х годов.
 Дросте-Хюльсхофф, Аннетте фон (1797—1848) — немецкая поэтесса и новеллистка.
 Дросте цу Вишеринг, Клеменс Август (1778—1845) — кёльнский архиепископ, энергичный защитник интересов католической церкви.

Другое 
  — нидерландский производитель шоколада.
 Эффект Дросте — рекурсивное изображение, частный случай техники mise en abîme.